Onderdistrict in Indonesië
 Sukodono (Sragen), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Sukodono (Lumajang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sukodono (Sidoarjo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sukodono (Bonang), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sukodono (Kota Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukodono (Tahunan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Sukodono (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sukodono (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sukodono (Karangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sukodono (Panceng), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sukodono (Pujer), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sukodono (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java